Hillmont bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hillmont (Pasadena, Kalifornien), NRHP-ID: 11000493
 Hillmont (Lake Toxaway, North Carolina), NRHP-ID: 86002871